«Bye Bye Bye» () — песня бой-бенда *NSYNC с их второго студийного альбома No Strings Attached (2000). Песня также вышла отдельным синглом. (Это был первый сингл с этого альбома.)

Песня имела коммерческий успех, достигнув 4-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и войдя в топ-10 почти во всех странах, где она появилась. Она также получила номинацию на Грэмми в 2001 году в категории Рекорд года.

История создания 
Песню написал шведский сонграйтер и композитор Андреас Карлссон. Он автор многих известных хитов, включая «I Want It That Way» бой-бенда Backstreet Boys.

Сюжет песни 
Песня о парне, который хочет расстаться с девушкой, которую больше не любит. Она, видимо, с ним не так обращалась, и у него кончилось терпение. В песне есть такие слова: «Я не хочу данный вопрос усложнять / Я просто хочу сказать тебе, что с меня хватит / Может, это звучит ненормально, но это правда, Пока-пока-пока.» () Джей Си Часес объяснил однажды «Это песня — песня о любви, но она о том, как расстаться с кем-то после того, как они тебя предали.» () .

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Уэйн Айшем.

В клипе ребята из группы *NSYNC — куклы, ими управляет злая девушка-кукловодчица. Девушку играет молодая актриса Ким Смит.

Приём публики 
Песня стала международным хитом, в том числе достигнув 4 места в США и 3-го в Великобритании.

Трек-лист 

 CD single
 «Bye Bye Bye» — 3:19
 «Bye Bye Bye» (Instrumental) — 3:19
 «Could It Be You» — 3:41

Remixes
 «Bye Bye Bye» (Teddy Riley’s Funk Remix) — 4:50
 «Bye Bye Bye» (Teddy Riley’s Club Remix) — 5:28
 «Bye Bye Bye» (Riprock 'n' Alex G. Club Remix) — 6:32 
 «Bye Bye Bye» (Riprock 'n' Alex G. Club Remix Radio Edit) — 4:53 
 «Bye Bye Bye» (Sal Dano’s Peak Hour Dub) — 8:30

Награды и номинации

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2000 года
Синглы 2000 года
Песни ’N Sync
Синглы Jive Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни 1999 года
Клипы, снятые Уэйном Айшемом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии